El distrito de Langres es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Alto Marne (en francés Haute-Marne), de la región de Champaña-Ardenas. Cuenta con 10 cantones y 158 comunas.

División territorial

Cantones 
Los cantones del distrito de Langres son:
 Cantón de Auberive
 Cantón de Bourbonne-les-Bains
 Cantón de Fayl-Billot
 Cantón de Laferté-sur-Amance
 Cantón de Langres
 Cantón de Longeau-Percey
 Cantón de Neuilly-l'Évêque
 Cantón de Prauthoy
 Cantón de Terre-Natale
 Cantón de Val-de-Meuse

Comunas

Véase también 
 Cantones de Alto Marne
 Comunas de Alto Marne

Enlaces externos 
 Langres sobre el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE, en francés)

Langres